Poffen (kansspel)
Poffen (verhitten van voedsel)
Poffen of ploffen, een manier van loten zonder hulpmiddelen, zie Steen, papier, schaar
Geld en waarden:
Kopen op krediet
Lenen
Borgstelling, degene die wil poffen, vraagt de ander zich borg te stellen